Amerikai Egyesült Államok
Rio Dell (Humboldt megye, Kalifornia)
Rio Dell (Sonoma megye, Kalifornia)